Il doppio del torneo di tennis New Delhi Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Radoslav Lukaev e Dmitri Vlasov che hanno battuto in finale Jonathan Erlich e Andy Ram 7-66, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Luke Bourgeois /  Nathan Healey (quarti di finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (finale)

 Jurij Ščukin /  Orest Tereščuk (semifinali)
 Yves Allegro /  Jean-François Bachelot (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

New Delhi Challenger 2003